Doris Metaxa e Josane Sigart hanno battuto in finale Elizabeth Ryan e Helen Jacobs 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Eileen Bennett /  Betty Nuthall (ottavi di finale)
 Elizabeth Ryan /  Helen Jacobs (finale)

 Dorothy Shepherd /  Phyllis King (quarti di finale)
 Doris Metaxa /  Josane Sigart (Campionesse)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

= Sezione 1

Sezione 2

Parte alta

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1932